Evtushenko kan som auktorsförkortning betyda:

 Lyse Evtushenko
 Lyudmila I. Evtushenko

Robotskapade auktorsförkortningar